Klosa oder Kłosa steht für:

 Wyrok na Franciszka Kłosa, Roman von Stanisław Rembek (1947)
 Wyrok na Franciszka Kłosa (Film), Film von Andrzej Wajda (2000)
 Klosa (Name)

KLoSA steht für:
 The Korean Longitudinal Study of Aging 
Siehe auch:
 Klossa

KLOSA